Granton bezeichnet folgende Orte:
 Granton (Tasmanien), einen Ort in Tasmanien, Australien
 Granton (Nova Scotia), einen Ort in Kanada
 Granton (Edinburgh), ein Stadtteil von Edinburgh, Schottland
 Granton (Wisconsin), ein Ort in Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch
 Grantown-on-Spey, eine Stadt in Schottland